Skynet puede referirse a:

 La red de satélites militares Skynet del Reino Unido.
 La red computacional ficticia  Skynet, que se menciona en las películas de la serie Terminator.
 La compañía de aviación Skynet Asia Airways, que opera en Japón.
 El software SkynetERP, de gestión de empresas.